Die Abkürzung AZH steht für:

 Abzugshaube
 Assisted Zonal Hatching („Schlüpfhilfe“), eine Labortechnik für die Verbesserung der Oozytenbefruchtung
 Auslandszeitungshandel
 AzadirachtinH
 Ausbildungszentrum des Heeres der Schweizer Armee

AZH